Potočar ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Potočar (* 1932), jugoslawischer Ruderer
 Luka Potočar (* 2001), slowenischer Sportkletterer